Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Grenadier :

 l', un sous-marin de classe Tambor mis en service en 1941 et coulé en 1943 ;
 l', un sous-marin d'attaque conventionnel de la classe Tench mis en service en 1951 et démoli en 1973.

Grenadier